La convivialité, mot dérivé du latin convivium, repas en commun, et convivialis, désigne plusieurs concepts différents :

C'est un néologisme, créé par Jean Anthelme Brillat-Savarin, qui apparaît dans sa Physiologie du goût (1825) pour désigner  (Jean-Pierre Corbeau)
C'est un hispanisme utilisé par Ivan Illich dans La convivialité (1973) pour qualifier à la fois des outils dont la fonction est déterminée par celui qui les manie plutôt que par celui qui les conçoit, et un type de société post-industrielle caractérisé par ces outils, l'autonomie et l'interdépendance.
En informatique c'est la qualité d'un logiciel dont l'usage est intuitif ou qui dirige suffisamment son utilisateur pour ne nécessiter ni formation ni mode d'emploi (ce dernier sens est radicalement opposé au sens Illichien).